Bitwa o wyspę Ganghwa (1866)
 Bitwa o wyspę Ganghwa (1871)

Zobacz też